Abberton – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Abberton – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)